«Анна Каренина» — немой художественный фильм Мориса Метра, снятый по мотивам одноимённого романа Л. Н. Толстого и выпущенный 10 февраля 1911 года. Метраж 350 м. в двух частях. Считается утраченным.

Сюжет 
Графиня Анна Каренина мечется между своим любовником Вронским и мужем, графом Карениным. Любовь Анны к Вронскому причиняет ей сильную боль и общественное давление. Вронский хочет, чтобы Анна покинула мужа, однако вскоре Вронский уходит на войну, сделав её беспомощной. Анна чувствует себя одинокой, начинает сходить с ума и в итоге бросается под поезд.

В ролях 
 Мария Сорохтина —  Анна Аркадьевна Каренина (Облонская)
 Николай Васильев — Алексей Александрович Каренин, муж Анны
 М. Троянов — граф Алексей Кириллович Вронский, полковник
 Мамонов
 А. Весков

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы России 1911 года
Фильмы-мелодрамы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Экранизации романа «Анна Каренина»